Voici la liste des planètes mineures numérotées de 85001 à 86000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

85001-85100

85101-85200

85201-85300

85301-85400

85401-85500

85501-85600

85601-85700

85701-85800

85801-85900

85901-86000 

85001-86000